Список эпизодов американского комедийного телесериала «Американская семейка».

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранг
! Зрители(миллионы)
|-
| style="background-color: #FB680D; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 1 (2009–10)|1]]
| 24
| 23 сентября 2009
| 19 мая 2010
| 36
| 9,49
|-
| style="background-color: #E7BFA1; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 2 (2010–11)|2]]
| 24
| 22 сентября 2010
| 25 мая 2011
| 24
| 11,89
|-
| style="background-color: #ED9121; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 3 (2011–12)|3]]
| 24
| 21 сентября 2011
| 23 мая 2012
| 15
| 12,93
|-
| style="background-color: #1158A9; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 4 (2012–13)|4]]
| 24
| 26 сентября 2012
| 22 мая 2013
| 18
| 12,31
|-
| style="background-color: #1B1B1B; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 5 (2013–14)|5]]
| 24
| 25 сентября 2013
| 21 мая 2014
| 19
| 11,79
|-
| style="background-color: #1F5D1F; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 6 (2014–15)|6]]
| 24
| 24 сентября 2014
| 20 мая 2015
| 24
| 11,91
|-
| style="background-color: #343434; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 7 (2015–16)|7]]
| 22 
| 23 сентября 2015
| 18 мая 2016
| 36
| 9,83
|-
| style="background-color: #C2B280; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 8 (2016–17)|8]]
| 22 
| 21 сентября 2016
| 17 мая 2017
| 34
| 8,79
|-
| style="background-color: #C29B56; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 9 (2017–18)|9]]
| 22
| 27 сентября 2017
| 16 мая 2018
| 58
| 7,09
|-
| style="background-color: #E1DCDE; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 10 (2018–19)|10]]
| 22
| 26 сентября 2018
| 8 мая 2019
| 65
| 6,40
|-
| style="background-color: #F15723; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Американская семейка»#Сезон 11 (2019–20)|11]]
| 18
| 25 сентября 2019
| 8 апреля 2020
| 49
| 7,10
|}

Список серий

Сезон 1 (2009–10)

Сезон 2 (2010–11)

Сезон 3 (2011–12)

Сезон 4 (2012–13)

Сезон 5 (2013–14)

Сезон 6 (2014–15)

Сезон 7 (2015–16)

Сезон 8 (2016–17)

Сезон 9 (2017–18)

Сезон 10 (2018–19)

Сезон 11 (2019–20)

Специальный выпуск (2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Американская семейка